

Grondsoort 
 veen (grondsoort), turfgrond of turf, het veengebied waar de brandstof turf uit wordt gehaald door middel van vervening

Diverse toepassingen van turf:
 brandstof
 turfstrooisel of turfmolm, een absorberend turfproduct
 turfaarde, aarde met turfmolm
 bouwmateriaal, bijvoorbeeld bij de bouw van plaggenhutten en waterputten
 isolatiemateriaal
 grondstof voor Actieve koolstof

Andere betekenissen 
 Törf, een Groninger folkband
 turven, een telmethode
 Een dik Boek (document)